Steppenwolf может означать:

 Steppenwolf — канадская рок-группа.
 Steppenwolf — дебютный студийный альбом канадской рок-группы Steppenwolf.
 Степпенвулф (DC Comics) — злодей во вселенной DC Comics.

См. также 
 Степной волк (значения)